AQR Capital (de l'acrònim en anglès Applied Quantitative Research), empresa multinacional de fons d'inversions amb seu als Estats Units
 Aqr també és l'abreviatura de la constel·lació d'Aquari, una de les constel·lacions del zodíac
 aqr també és el codi ISO 639-3 de l'arhâ, llengua parlada a Nova Caledònia